

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

Impatiens acaulis Arn., 1835; Humbert, 1956 
Impatiens acaulis var. granulata Bhask. 
Impatiens adenopus Gilg 
Impatiens affinis Warb., 1895 
Impatiens agumbeyana Bhask. 
Impatiens albo-pustulosa H. Perrier, 1934 
Impatiens albopurpurea Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens alpicola Y.L. Chen & Y.Q. Lu, 1990 
Impatiens alveolata H. Perrier, 1934 
Impatiens amoena H. Perrier, 1934 
Impatiens amphibia H. Perrier, 1934 
Impatiens analavelensis H. Perrier, 1949 
Impatiens andohahelae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens andringitrensis H. Perrier, 1934 
Impatiens angusticalcarata De Wild., 1922 
Impatiens angustifolia Blume, 1823 
Impatiens anhuiensis Y.L. Chen, 1999 
Impatiens ankaizinensis H. Perrier, 1934 
Impatiens anovensis H. Perrier, 1934 
Impatiens antongiliana H. Perrier, 1934 
Impatiens apiculata De Wild., 1922 
Impatiens aquatilis Hook. f., 1908 
Impatiens arachnoides H. Perrier, 1934 
Impatiens arguta Hook. f. & Thomson 
Impatiens armeniaca S.H. Huang, 2003 
Impatiens asperipes H. Perrier, 1934 
Impatiens asperipetala H. Perrier, 1934 
Impatiens assurgens Baker f., 1895 
Impatiens atro-rubra H. Perrier, 1934 
Impatiens atrolineata H. Perrier, 1949 
Impatiens atrosanguinea (Nakai) B.U. Oh & W.S. Hong, 1993 
Impatiens aureliana Hook. f. 
Impatiens aurella Rydb., 1901 
Impatiens aureo-kermesina Gilg 
Impatiens auricoma Baill., 1886 
Impatiens austrotanzanica Grey-Wilson, 1979 
Impatiens austroyunnanensis S.H. Huang, 2003

B
Impatiens bahanensis Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens bajurenses S. Akiyama & H. Ohba, 1993 
Impatiens bakeri Warb., 1897 
Impatiens balfourii Hook. f. 
Impatiens balsamina L., 1753 
Impatiens balsamina var. arcuata Wall. 
Impatiens balsamina var. coccinea (Wall.) Hook. f. 
Impatiens balsamina var. rosea Hook. f. 
Impatiens bannaensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens barbata H.F. Comber, 1934 
Impatiens barberi Hook. f. 
Impatiens barbulata G.M. Schulze, 1944 
Impatiens baroniana H. Perrier, 1949 
Impatiens baronii Baker, 1882 
Impatiens baronii var. brevicalcar H. Perrier, 1934 
Impatiens baronii var. macrantha H. Perrier, 1934 
Impatiens batesii C.H. Wright 
Impatiens bathiei Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens baumannii  Warb., 1895 
Impatiens begoniifolia S. Akiyama & H. Ohba, 1995 
Impatiens begonioides Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens bemarahensis Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens bennae Jacq.-Fél., 1950 
Impatiens bequaertii De Wild., 1922 
Impatiens bicaudata H. Perrier, 1934 
Impatiens bicolor Hook. f., 1862 
Impatiens bicolor var. brevifolia Warburg ex Engler 
Impatiens bicornuta Wall. 
Impatiens bidentata H. Perrier, 1934 
Impatiens biflora Willd. 
Impatiens biflora fo. albiflora (E.L. Rand & Redfield) Weath., 1917 
Impatiens biflora fo. citrina Weath., 1917 
Impatiens biflora fo. immaculata Weath., 1917 
Impatiens biflora fo. peasei A.H. Moore ex Weath., 1917 
Impatiens biophytoides H. Perrier, 1934 
Impatiens bipindinsis Gilg 
Impatiens bisaccata Warb., 1897 
Impatiens blepharosepala E. Pritz., 1900 
Impatiens boinensis H. Perrier, 1934 
Impatiens brachycentra Kar. & Kir. 
Impatiens brevicalcarata De Wild., 1922 
Impatiens briartii De Wild. & Th. Dur., 1899 
Impatiens bullata H. Perrier, 1934 
Impatiens bullata var. bullatissima H. Perrier, 1934 
Impatiens burtonii Hook. f., 1864 
Impatiens burtonii var. angusticalcarata (De Wild.) R. Wilczek & G.M. Schulze, 1960 
Impatiens butaguensis De Wild., 1922

C
Impatiens campanulata Wight 
Impatiens capensis Meerb., 1775; Thunb., 1794; Bojer 
Impatiens capensis fo. albiflora (Rand & Redf.) Fernald & B.G. Schub. 
Impatiens capensis fo. citrina (Weath.) Fernald & B.G. Schub. 
Impatiens capensis fo. immaculata (Weath.) Fernald & B.G. Schub. 
Impatiens capensis fo. peasei (Moore) Fernald & B.G. Schub. 
Impatiens capensis fo. platymeris (Weath.) Fernald & B.G. Schub. 
Impatiens catatii Drake, 1896 
Impatiens celatiflora H. Perrier, 1934 
Impatiens celligera H. Perrier, 1934 
Impatiens ceratophora H.F. Comber, 1934 
Impatiens charanii T. Shimizu, 1991 
Impatiens chekiangensis Y.L. Chen, 1988 
Impatiens chiangdaoensis Shim. 
Impatiens chimiliensis H.F. Comber, 1934 
Impatiens chinensis L., 1753 
Impatiens chishuiensis Y.X. Xiong, 1996 
Impatiens chiulungensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens chloroxantha Y.L. Chen, 1988 
Impatiens chungtienensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens cinnabarina Grey-Wilson, 1979 
Impatiens claeri N. Hallé 
Impatiens clavicornu Turcz. 
Impatiens clavicuspis Hook. f. ex W.W. Sm., 1915 
Impatiens claviger var. auriculata S.H. Huang, 2003 
Impatiens clavigeroides S. Akiyama & H. Ohba 
Impatiens coelotropis C. Fischer 
Impatiens columbaria Bos, 1990
Impatiens commelinoides Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens comorensis Baker, 1883 
Impatiens conaensis Y.L. Chen, 1980 
Impatiens conchibracteata Y.L. Chen & Y.Q. Lu, 1990 
Impatiens confusa Grey-Wilson, 1979 
Impatiens confusa subsp. longicornu Grey-Wilson, 1980 
Impatiens congolensis G.M. Schulze & Wilczek, 1959 
Impatiens congolensis var. longicalcarata G.M. Schulze & Wilczek, 1959 
Impatiens corchorifolia Franch. 
Impatiens cordata Wight 
Impatiens cosmia Hook. f., 1910 
Impatiens coursiana H. Perrier, 1949 
Impatiens cribbii (Grey-Wilson) Grey-Wilson, 1980 
Impatiens cruciata T.C.E. Fr., 1923 
Impatiens cuspidata Wight & Arn., 1835 
Impatiens cyclosepala Hook. f. ex W.W. Sm., 1915 
Impatiens cymbifera Hook. f.

D
Impatiens daguanensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens dalzeilii Hook. f. & Thomson 
Impatiens danguyana H. Perrier, 1934 
Impatiens davidii Franch., 1886 
Impatiens decaryana H. Perrier, 1934 
Impatiens deistelii Gilg, 1909 
Impatiens delabathiana Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens delavayi Franch., 1886 
Impatiens delavayi var. subecalcarata Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens delicatula Baill., 1886 
Impatiens delphinii Scott-Elliot 
Impatiens dendricola Fisch. 
Impatiens denisonii
Impatiens deqinensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens desmantha Hook. f. 
Impatiens dichroa Hook. f. ex Gilg, 1909 
Impatiens digitata Warb., 1895 
Impatiens digitata subsp. jaegeri (Gilg) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens digitata subsp. phlyctidoceras (Bullock) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens discolor DC. 
Impatiens dolichoceras G.G. Pritchard, 1900 
Impatiens dorstenioides (Baker) Warb., 1895 
Impatiens drepanophora Hook. f. 
Impatiens duthieae Bolus

E
Impatiens ecalcarata Blank., 1905 
Impatiens echinosperma H. Perrier, 1934 
Impatiens edgeworthii Hook. f. 
Impatiens elachistocentra Schlieb., 1936 
Impatiens elatostemmoides H. Perrier, 1934 
Impatiens elegans Bedd. 
Impatiens elisettae Eb. Fisch., 2004 
Impatiens emiliae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens emirnensis Baker, 1883 
Impatiens engleri Gilg, 1909 
Impatiens engleri subsp. pubescens Grey-Wilson, 1979 
Impatiens epilobioides Y.L. Chen, 1978 
Impatiens epiphytica G.M. Schulze, 1944 
Impatiens eriosperma H. Perrier, 1934 
Impatiens eryaleia Launert, 1962 
Impatiens eryaleia  subsp. gigantea Grey-Wilson, 1980 
Impatiens eryaleia  subsp. grandiflora Grey-Wilson 
Impatiens eryaleia  subsp. grandiflora Grey-Wilson 
Impatiens eryaleia  subsp. matengoensis Grey-Wilson, 1980 
Impatiens eryaleia subsp. mbeyaensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens exilis Hook. f.

F
Impatiens falcifer Hook. f. 
Impatiens fanjingshanica Y.L. Chen, 1999 
Impatiens fenghwaiana Y.L. Chen, 1989 
Impatiens filicornu Hook. f., 1862 
Impatiens filipes Baill., 1886 
Impatiens firmula Baker, 1883 
Impatiens firmula var. macrosepala H. Perrier, 1934 
Impatiens fischeri Warb., 1895 
Impatiens fissicornis Maxim., 1889 
Impatiens fissicornis var. grandiflora E. Pritz. 
Impatiens fissicornis var. henryi E. Pritz. 
Impatiens flaccida Arn. 
Impatiens flammea Gilg, 1901 
Impatiens flanaganae Hemsl. 
Impatiens fontinalis H. Perrier, 1934 
Impatiens forrestii Hook. f. ex W.W. Sm., 1915 
Impatiens fragicolor C. Marquand & Airy Shaw, 1929 
Impatiens fruticosa DC. 
Impatiens fuchsioides H. Perrier, 1934 
Impatiens fulgens H. Perrier, 1934 
Impatiens fulva fo. albiflora E.L. Rand & Redfield, 1894 
Impatiens furcata H. Perrier, 1934 
Impatiens furcillata Hemsl., 1886

G

Impatiens gardneriana Wight 
Impatiens gautieri Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens geniculata H. Perrier, 1949 
Impatiens geniorum Humbert, 1956 
Impatiens gesneroidea Gilg, 1909 
Impatiens gesneroidea var. superglabra Grey-Wilson, 1979 
Impatiens gibbosa Arn., 1835; H. Perrier, 1934
Impatiens giorgii De Wild., 1922 
Impatiens glandulifera Royle, 1835 
Impatiens glandulifera fo. albida (Hegi) B. Boivin, 1966 [1967] 
Impatiens glandulifera fo. pallidiflora (Hook. f.) Weath. 
Impatiens gomphophylla Baker f., 1895 
Impatiens gongolana N. Hallé 
Impatiens gongshanensis Y.L. Chen, 2000 
Impatiens gordonii Horne, 1877 
Impatiens gossweileri G.M. Schulze 
Impatiens goughii Wight 
Impatiens grandis Heyne 
Impatiens granulifera H. Perrier, 1949 
Impatiens grey-wilsonii Eb. Fisch., 2004 
Impatiens griersonii S. Akiyama & M. Suzuki, 1992 
Impatiens guineensis A. Chev. 
Impatiens guizhouensis Y.L. Chen, 1999

H
Impatiens hainanensis Y.L. Chen, 1987 
Impatiens hamata Warb., 1895 
Impatiens hancockii C.H. Wright, 1896 
Impatiens harlandii Dranfield
Impatiens hawkeri Bull.; Hook. f.
Impatiens henanensis Y.L. Chen, 1999 
Impatiens hengduanensis Y.L. Chen, 1990 
Impatiens henryi E. Pritz., 1900 
Impatiens henslowiana Arn., 1835 
Impatiens heterosepala S.Y. Wang, 1988 
Impatiens hians Hook. f., 1862 
Impatiens hildebrandtii Baill., 1886 
Impatiens hildebrantii Baill., 1886 
Impatiens hochstetteri Warb., 1895 
Impatiens hoehnelii T.C.E. Fries, 1923 
Impatiens holocentra Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens holstii Engl., 1894; Wight; Warburgh (= Impatiens hawkeri Hook. f.)
Impatiens hookeriana Arn. 
Impatiens hostii Engel., 1894 
Impatiens huangyanensis X.F. Jin & B.Y. Ding, 2002 
Impatiens Humbertii H. Perrier, 1934 (deriva il nome da Humbert)
Impatiens humblotiana Baill., 1881 
Impatiens humblotiana var. onibeensis H. Perrier, 1949 
Impatiens humifusa G.M. Schulze, 1944 
Impatiens hunanensis X.L. Chen, 1989 
Impatiens hydrogetonoides Launert, 1962 
Impatiens hydrogetonoides subsp. kituloensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens hypophylla Makino 
Impatiens hypophylla var. microhypophylla Hara

I
Impatiens imbricata H. Perrier, 1969 
Impatiens inaperta (H. Perrier) H. Perrier, 1934 
Impatiens inaperta var. fertilis H. Perrier, 1934 
Impatiens inaperta var. glabra (H. Perrier) H. Perrier, 1934 
Impatiens inaperta  var. longipetiolata (H. Perrier) H. Perrier, 1934 
Impatiens inaperta var. viridis (H. Perrier) H. Perrier, 1934 
Impatiens inops Hook. f., 1909 
Impatiens intermedia De Wild., 1922 
Impatiens invohibensis H. Perrier, 1934 
Impatiens ioides  G.M. Schulze, 1944 
Impatiens irvingii Hook. f., 1868 
Impatiens irvingii var. setifera A. Chev., 1912

J
Impatiens jacquesii Keay, 1953 
Impatiens jaegeri Pellegr. & Jacq.-Fél., 1950 
Impatiens jinggangensis Y.L. Chen, 1989 
Impatiens jiulongshanica Y.L. Xu & Y.L. Chen, 1999 
Impatiens joachimii G.M. Schulze, 1944 
Impatiens justicioides H. Perrier, 1934

K
Impatiens kamerunensis Warb., 1895 
Impatiens kamtilongensis Toppin 
Impatiens kanburiensis T. Shimizu, 1991 
Impatiens keilii Gilg, 1909 
Impatiens keilii subsp. pubescens Grey-Wilson, 1980 
Impatiens kentrodonta Gilg, 1909 
Impatiens kharensis S. Akiyama, H. Ohba & Wakab., 1991 
Impatiens kilimanjari Oliv., 1885 
Impatiens kinabaluensis
Impatiens kinoleensis G.M. Schulze, 1944 
Impatiens kirkii Hook. f. ex Oliv. 
Impatiens kirkii var. hypoleuca Welwitsch ex Hiern 
Impatiens kleinii Wight & Arn., 1835 
Impatiens komarovii Pobed. 
Impatiens konalarensis Chandrab., V. Chandras. & N.C. Nair, 1984 [1985] 
Impatiens kuepferi Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens kulamavuensis Pandurangan & V.J. Nair, 1995

L
Impatiens lachnosperma H. Perrier, 1934 
Impatiens lacinulifera Y.L. Chen, 1978 
Impatiens lancisepala S.H. Huang, 2003 
Impatiens lantziana Baill., 1886 
Impatiens laojunshanensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens lateristachys Y.L. Chen & Y.Q. Lu, 1990 
Impatiens latifolia L., 1753 
Impatiens latipetala S.H. Huang, 2003 
Impatiens lawsonii Hook. f. 
Impatiens leedalii Grey-Wilson, 1979 
Impatiens lemuriana Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens leptopoda Arn., 1835 
Impatiens leptopoda var. madagascariensis O. Hoffm., 1882 
Impatiens leschenaultii Wall. 
Impatiens letestuana N. Hallé 
Impatiens levingei Gamble 
Impatiens linearifolia Warb. 
Impatiens linearisepala S. Akiyama & H. Ohba 
Impatiens linghziensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens loki-schmidtiae l Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens lokohensis Humbert & H. Perrier, 1955 
Impatiens longecalcarata Tardieu, 1944 
Impatiens longepedunculata H. Perrier, 1934 
Impatiens longialata E. Pritz., 1900 
Impatiens longicalcarata (G.M. Schulze & Wilczek) Grey-Wilson, 1979; H. Perrier, 1949
Impatiens longicornuta Y.L. Chen, 1999 
Impatiens longiloba Craib 
Impatiens longirostris S.H. Huang, 2003 
Impatiens luchunensis S. Akiyama & H. Ohba 
Impatiens lugubris H. Perrier, 1934 
Impatiens lujai De Wild., 1922 
Impatiens lukwangulensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens lupangaensis G.M. Schulze, 1944 
Impatiens luteo-viridis H. Perrier, 1934 
Impatiens lyallii Baker, 1883 
Impatiens lyallii var. trichogyna H. Perrier, 1934 
Impatiens lyallii var. typica H. Perrier, 1934

M
Impatiens maackii Hook. ex Kom. 
Impatiens mackeyana Hook. f. 
Impatiens mackeyana subsp. claeri (N. Halle) Grey-Wilson 
Impatiens mackeyana subsp. zenkeri (Warb.) Grey-Wilson 
Impatiens macradenia Baill., 1886 
Impatiens macradenia fo. madecassa H. Perrier, 1934 
Impatiens macroptera Hook. f., 1864 
Impatiens macrovexilla Y.L. Chen, 2000 
Impatiens maculata Wight 
Impatiens maguanensis S. Akiyama & H. Ohba 
Impatiens mahengeensis Grey-Wilson, 1980 
Impatiens majumdarii L.K. Ghara & C. Ghora, 1993 
Impatiens majungensis H. Perrier, 1934 
Impatiens malcomberi Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens malipoensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens mallae S. Akiyama, H. Ohba & M. Suzuki, 1992 
Impatiens manaharensis Baill., 1886 
Impatiens manaharensis var. latifolia Baill. ex H. Perrier, 1934 
Impatiens manaharensis var. tenuicalcar H. Perrier, 1934 
Impatiens mananteninae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens mandrakae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens mandrarensis Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens mannii Hook. f., 1861 
Impatiens mannii var. adenopus (Gilg) N. Hallé 
Impatiens manongarivensis H. Perrier, 1934 
Impatiens manongarivensis var. miniata H. Perrier, 1934 
Impatiens margaritifera Hook. f. 
Impatiens margaritifera var. humilis Y.T. Chang, 1978 
Impatiens margaritifera var. purpurascens Y.L. Chen, 1980 
Impatiens marivorahonensis Humbert, 1956 
Impatiens marlothiana G.M. Schulze 
Impatiens marojejyensis Humbert & H. Perrier, 1955 
Impatiens marojejyensis subsp. beondrokensis Humbert, 1955 
Impatiens marojejyensis var. papillosa Humbert, 1955 
Impatiens masculata Wight 
Impatiens masisiensis De Wild., 1922 
Impatiens masoalensis H. Perrier, 1934 
Impatiens mayae-valeriae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens mayombensis De Wild. 
Impatiens mazumbaiensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens medongensis Y.L. Chen, 1980 
Impatiens meeuseiana H. Perrier, 1949 
Impatiens mengtzeana Hook. f. 
Impatiens meruensis Gilg, 1909 
Impatiens meruensis subsp. cruciata (T.C.E. Fr. ) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens meruensis subsp. septentrionalis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens messumbaensis G.M. Schulze, 1944 
Impatiens messumbaensis subsp. fimbrisepala Grey-Wilson, 1980 
Impatiens mexicana Rydb., 1910 
Impatiens microcentra Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens mildbraedii Gilg, 1909 
Impatiens mildbraedii subsp. telekii (T.C.E. Fries) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens miniata Grey-Wilson, 1979 
Impatiens minor (DC.) S.M. Almeida, 1990 
Impatiens mkambakuensis G.M. Schulze, 1944 
Impatiens modesta Wight 
Impatiens muliensis Y.L. Chen, 1990 
Impatiens multiramea S.H. Huang, 2003 
Impatiens myriantha Gilg

N

Impatiens nana Engl., 1894 
Impatiens namchabarwensis Y.Yong-Ming & G.Xue, 2003
Impatiens napoensis Y.L. Chen, 2000 
Impatiens nasuta H. Perrier, 1949 
Impatiens natans Willd., 1798 
Impatiens navicula Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens neglecta Y.L. Xu & Y.L. Chen, 1999 
Impatiens nevskii Pobed. 
Impatiens niamniamensis Gilg, 1909; G.M.Schulze
Impatiens noli-tangere L., 1753 
Impatiens nubigena W.W. Sm., 1914 
Impatiens nyimana C. Marquand & Airy Shaw, 1929 
Impatiens nzoana A. Chev., 1912

O
Impatiens obanensis Keay, 1953 
Impatiens occidentalis Rydb., 1910  (= Impatiens noli-tangere L.)
Impatiens occultans Hook. f. 
Impatiens oliveri C.H. Wright; J. Kirk ex W. Watson, 1903 
Impatiens omissa Hook. f., 1906 
Impatiens oncidioides Ridl. 
Impatiens oniveensis Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens oppositifolia L. 
Impatiens orchioides Bedd., 1864 
Impatiens oreocallis Launert, 1962 
Impatiens oumina N. Hallé

P

Impatiens pallida Nutt. 
Impatiens pallida fo. dichroma Steyerm., 1938 
Impatiens pallida fo. speciosa Jennings 
Impatiens palliderosea Gilg, 1900 
Impatiens palliderosea var. lupangaensis (G.M. Schulze) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens pallidiflora Hook. f., 1911 
Impatiens pallidissima H. Perrier, 1934 
Impatiens palpebrata Hook. f. 
Impatiens paludicola Grey-Wilson, 1980 
Impatiens paradoxa C.S. Zhu & H.W. Yang, 1994 
Impatiens parasitica Bedd. 
Impatiens parviflora DC. 
Impatiens parvigaleata H. Perrier, 1934 
Impatiens paucidentata De Wild., 1922 
Impatiens paucisemina H. Perrier, 1934 
Impatiens pellegrini N. Hallé 
Impatiens pellucidinervia H. Perrier, 1934 
Impatiens peperomioides H. Perrier, 1934 
Impatiens peperomioides var. elata H. Perrier, 1934 
Impatiens peperomioides var. Impressa H. Perrier, 1934 
Impatiens percordata Grey-Wilson, 1979 
Impatiens percordata subsp. newbouldiana Grey-Wilson, 1979 
Impatiens percrenata H. Perrier, 1949 
Impatiens perfecunda H. Perrier, 1934 
Impatiens perfecunda var. asperinervia H. Perrier, 1934 
Impatiens perfecunda var. minor H. Perrier, 1934 
Impatiens perrieri Humbert, 1956 
Impatiens petrophila Gilg & Ledermann, 1925 
Impatiens phoenicea Bedd., 1858 
Impatiens pianmaensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens pilosissima Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens pinetorum Hook. f. ex W.W. Sm., 1915 
Impatiens platysepala Lindl.; Y.L. Chen, 1988
Impatiens platysepala subsp. aurantiaca (Teysm. ex Kds.) Steen 
Impatiens platysepala subsp. nematoceras (Miq.) Steenis 
Impatiens plebeja Hemsl., 1886 
Impatiens pleistantha Gilg, 1909 
Impatiens polhillii Grey-Wilson, 1979 
Impatiens polyantha Gilg, 1900 
Impatiens polyantha x austrotanzanica Grey-Wilson 
Impatiens polyantha x rosulata Grey-Wilson 
Impatiens polyceras Hook. f. ex W.W. Sm., 1915 
Impatiens polyneura K.M. Liu, 1999 
Impatiens porphyrea Toppin 
Impatiens pradhani Hara 
Impatiens prainiana Gilg, 1912 
Impatiens prasiniflora H. Perrier, 1949 
Impatiens preussii Warb., 1895 
Impatiens protracta Hook. f., 1909 
Impatiens pseudohamata Grey-Wilson, 1979 
Impatiens pseudokingii Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens pseudoviola Gilg, 1909 
Impatiens pseudozombensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens psittacina
Impatiens puberula DC. 
Impatiens pulcherrima Dalz. 
Impatiens purpurea Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens purpureoviolacea Gilg, 1909 
Impatiens purpureoviolacea var. longicalcarata G.M. Schulze, 1947 
Impatiens pusilla Heyne, 1831

R
Impatiens racemosa DC. 
Impatiens radiata Hook. f. 
Impatiens ramenensis H. Perrier, 1934 
Impatiens ranomafanae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens raphidothrix Warb., 1895 
Impatiens rectangula Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens rectirostrata Y.L. Chen & Y.Q. Lu, 1990 
Impatiens recurvinervia H. Perrier, 1934 
Impatiens renae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens repens Moon 
Impatiens rhinoceros H. Perrier, 1949 
Impatiens rhombifolia Y.Q. Lu & Y.L. Chen, 1990 
Impatiens rosulata Grey-Wilson, 1979 
Impatiens roylei Walp. 
Impatiens roylei fo. albida Hegi, 1925 
Impatiens rubrolineata Hook. f., 1910; H. Perrier, 1934
Impatiens rubromaculata Warb., 1895 
Impatiens rubromaculata subsp. grandiflora Grey-Wilson, 1979 
Impatiens rubromaculata subsp. imagiensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens rubrostriata Hook. f. 
Impatiens rudicaulis H. Perrier, 1934 
Impatiens ruiliensis S. Akiyama & H. Ohba, 1995 
Impatiens runssorensis Warb., 1895 
Impatiens rutenbergii O. Hoffm., 1882

S

Impatiens sacculata Warb., 1897 
Impatiens sacculifera H. Perrier, 1934 
Impatiens sakeriana Hook. f., 1864 
Impatiens salaengensis T. Shimizu, 1991 
Impatiens salicifolia Hook. f. & Thomson, 1860 ; Baker, 1883
Impatiens saliensis G.M. Schulze, 1944 
Impatiens salwinensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens sambiranensis H. Perrier, 1934 
Impatiens santisukii T. Shimizu 
Impatiens sarcantha Hook. f. 
Impatiens scabrida DC. 
Impatiens scapiflora
Impatiens scapiflora var. pseudo-acaulis Bhask. 
Impatiens schlechteri Warb. 
Impatiens schliebenii G.M. Schulze, 1936 
Impatiens scripta H. Perrier, 1934 
Impatiens scullyi Hook. f. 
Impatiens semlikiensis De Wild., 1922 
Impatiens serpens Grey-Wilson, 1979 
Impatiens serrata Hook. f. 
Impatiens shirensis Baker f., 1894 
Impatiens sholayarensis M. Kumar & Sequiera, 2001 
Impatiens siculifera Hook. f. 
Impatiens sidaeformis Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens silvestrii Pamp., 1910 
Impatiens silviana Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens simbiniensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens sivarajanii M. Kumar & Sequiera, 1996 
Impatiens sodenii Engl. & Warb., 1895 
Impatiens spathulata Y.X. Xiong, 1996 
Impatiens spatulifera H. Perrier, 1934 
Impatiens stefaniae Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens stenantha Hook. f. 
Impatiens stenosepala E. Pritz., 1900 
Impatiens stenosepala var. parviflora E. Pritz., 1900 
Impatiens stocksii Hook. f. 
Impatiens stuhlmannii Warb., 1895 
Impatiens stuhlmannii var. rubriflora Grey-Wilson, 1980 
Impatiens subabortiva H. Perrier, 1934 
Impatiens subaquatica De Wild., 1922 
Impatiens subecalcarata (Hand.-Mazz.) Y.L. Chen, 1978 
Impatiens subrubriflora H. Perrier, 1934 
Impatiens substerilis H. Perrier, 1934 
Impatiens substerilis var. falciformis H. Perrier, 1934 
Impatiens substerilis var. hirsuticaulis H. Perrier, 1934 
Impatiens substipulata H. Perrier, 1934 
Impatiens suichangensis Y.L. Xu & Y.L. Chen, 1999 
Impatiens suijiangensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens sulcata Wall. 
Impatiens sultanii Hook. f., 1882 (= Impatiens wallerana Hook. f.)
Impatiens sunii S.H. Huang, 2003 
Impatiens sunkoshiensis Akiy., H. Ohba & Wakab., 1991 
Impatiens sylvicola Burtt Davy & Greenway

T
Impatiens taishunensis Y.L. Chen & Y.L. Xu, 1993 
Impatiens talbotii Baker f., 1913 
Impatiens tangachee Bedd. 
Impatiens taronensis Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens tayemonii Hayata, 1916 
Impatiens teitensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens teitensis subsp. oblanceolata Grey-Wilson, 1979 
Impatiens tenella Heyne, 1831 
Impatiens tenerrima Y.L. Chen, 1978 
Impatiens tenuibracteata Y.L. Chen, 1980 
Impatiens textori Miq. 
Impatiens textori var. atrosanguinea Nakai 
Impatiens thamnoidea G.M. Schulze, 1936 
Impatiens thiochroa Hand.-Mazz., 1933 
Impatiens thonneri De Wildeman & T. Durand 
Impatiens tienchuanensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens tienmushanica Y.L. Chen, 1988 
Impatiens tienmushanica var. longicalcarata Y.L. Xu & Y.L. Chen, 1999 
Impatiens tinctoria A. Rich., 1847 
Impatiens tinctoria subsp. elegantissima (Gilg) Grey-Wilson, 1979 
Impatiens tinctoria subsp. latifolia Grey-Wilson, 1979 
Impatiens tinctoria subsp. songeana Grey-Wilson, 1979 
Impatiens tomentosa Heyne, 1831 
Impatiens tongbiguanensis S. Akiyama & H. Ohba, 1995 
Impatiens torenioides H. Perrier, 1934 
Impatiens tragulifera Miers, 1864 
Impatiens translucida Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2002 
Impatiens triandra H. Perrier, 1934 
Impatiens tricarinata H. Perrier, 1934 
Impatiens tricaudata G.M. Schulze, 1935 
Impatiens trichocarpa H. Perrier, 1934 
Impatiens trichoceras Baker, 1883 
Impatiens trichosepala Y.L. Chen, 1999 
Impatiens trichosperma H. Perrier, 1934 
Impatiens triflora L. 
Impatiens tripetala Roxb. 
Impatiens truncicola H. Perrier, 1934 
Impatiens tsangshanensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens tsaratananae H. Perrier, 1934 
Impatiens tuberifera Humbert, 1956 
Impatiens tuberifera var. linearis Humbert, 1956 
Impatiens tuberosa H. Perrier, 1934 
Impatiens tubulosa Hemsl., 1886 
Impatiens turrialbana Donn. Sm., 1897 
Impatiens tweediae E.A. Bruce, 1940

U
Impatiens uguenensis Warb., 1895 
Impatiens ukagurensis Grey-Wilson, 1979 
Impatiens uliginosa Franch. 
Impatiens ulugurensis Warb., 1895 
Impatiens umbellata Heyne, 1824 
Impatiens uncinata Wight, 1837 
Impatiens undulata Y.L. Chen & Y.Q. Lu, 1990 
Impatiens uniflora Hayata, 1908 
Impatiens uralensis A.K. Skvortsov 
Impatiens urticifolia Wall. 
Impatiens urticoides H. Perrier, 1934 
Impatiens usambarensis Grey-Wilson, 1979

V
Impatiens vagans Hook. f., 1909 
Impatiens velaxata Hook. f., 1909 
Impatiens vellela Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens venusta H. Perrier, 1934 
Impatiens verticillata Wight, 1837 
Impatiens vesiculifera H. Perrier, 1934 
Impatiens vesiculifera var. laevifolia H. Perrier, 1949 
Impatiens viguieri H. Perrier, 1934 
Impatiens vilersii Costantin & Poiss., 1907 
Impatiens vilersii var. pilosella H. Perrier, 1949 
Impatiens violacea-calcarata v Warb. & Gilg ex Gilg, 1909 
Impatiens violacea M. Kumar & Sequiera, 2001 
Impatiens violaceopilosula De Wild., 1922 
Impatiens violaeflora Hook. f. 
Impatiens viscida Wight 
Impatiens viscosa Bedd. 
Impatiens volkensii Warb., 1895

W

Impatiens wallerana Hook. f., 1868 
Impatiens walleriana Hook. f., 1868 
Impatiens walleriana var. nana Hook. f. 
Impatiens weihsiensis Y.L. Chen, 1978 
Impatiens wenshanensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens wohlhauseri Eb. Fisch. & Rahelivololona, 2004 
Impatiens wuchengyihii S. Akiyama & H. Ohba 
Impatiens wuyuanensis Y.L. Chen, 1989

X
Impatiens xanthina H.F. Comber, 1934 
Impatiens xanthina var. pusilla Y.L. Chen, 1978 
Impatiens xanthocephala W.W. Sm., 1920

Y
Impatiens yingjiangensis S. Akiyama & H. Ohba, 1995 
Impatiens yongshanensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens yui S.H. Huang, 2003

Z
Impatiens zenkeri Warb., 1895 
Impatiens zixishanensis S.H. Huang, 2003 
Impatiens zombensis Baker f.

Примечания

Ссылки 

Недотрога
Недотрога